Пут 35 је државни пут првог Б реда у средишњем и јужном делу Србије, који повезује простор државе правцем југозапад-североисток. Пут спаја Ђердап и Јужно Поморавље са Косовом, Метохијом и даљем, са Јонским приморјем.

Пут је северним делом, од Ђердапа до Ниша део Европског пута Е771, док је јужним делом, од Приштине до Албаније део Европског пута Е851.

Постојећи пут је већим делом магистрални пут са две саобраћајне траке, док у делу код Призрена у виду савременог ауто-пута.

Траса пута

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори

Спољашње везе 
 Званична страница „Путева Србије"
 Званична страница „Коридора Србије" 
 Уредба о категоризацији државних путева 2015.